Монто́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Дампьер-сюр-Салон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70368.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-западнее Безансона, в 45 км к западу от Везуля.

На севере коммуны протекает река Салон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 126 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 72 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 56 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 56 активных жителей работали 47 человек (30 мужчин и 17 женщин), безработными было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 16 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Мост через реку Салон (1765 год). Исторический памятник с 1978 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона